Catarina da Pomerânia-Wolgast (; 1465 — Volfembutel, 1526) foi duquesa consorte de Brunsvique-Luneburgo como esposa de Henrique IV de Brunsvique-Luneburgo.

Família 
Catarina foi a terceira filha e sexta criança nascida do duque Érico II, Duque da Pomerânia e de Sofia da Pomerânia-Słupsk. Seus avós paternos eram o duque Vartislau IX da Pomerânia e Sofia de Saxe-Lauemburgo. Seus avós maternos eram o duque Bogislau IX da Pomerânia-Slupsk e Maria da Mazóvia.

Ela teve oito irmãos, que eram: o duque Bogislau X, primeiro casado com Margarida de Brandemburgo, e depois com a princesa polonesa, Ana Jagelão; Casimiro; Isabel, prioresa em Verchen, no atual estado de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental; Sofia, esposa do duque Magno II de Mecklemburgo; Margarida, casada com o duque Baltasar de Mecklemburgo, irmão de Magno II; Vartislau; Barnim, e Maria, abadessa de Wolin.

Biografia 
Em 1 de agosto de 1486, com cerca de vinte e um anos de idade, Catarina casou-se com Henrique IV, de vinte e dois. Ele era filho de Guilherme IV de Brunsvique-Luneburgo e de Isabel de Stolberg-Wernigerode.

A duquesa foi patrona do médico e farmacêutico alemão, Eucharius Rößlin, o Velho. Ele dedicou-lhe o seu livro sobre parto, "O Jardim das Rosas".

Catarina e Henrique tiveram nove filhos, sendo sete meninos e duas meninas.

O duque faleceu em 23 de junho de 1514, aos 51 anos. Já Catarina morreu em 1526, com cerca de 61 anos.

Descendência 
 Guilherme de Brunsvique-Volfembutel (m. c. 1557), foi comandante da Ordem Teutónica em Mirow. Não se casou e nem teve filhos; 
 Isabel de Brunsvique-Volfembutel (m. 26 de fevereiro), abadessa em Steterburg;
 João de Brunsvique-Volfembutel, morto jovem;
 Cristóvão de Brunsvique-Volfembutel (c. 1487 - 22 de janeiro de 1558), arcebispo de Bremen;
 Catarina de Brunsvique-Volfembutel (c. 1488 - 19 de junho de 1563), duquesa de Saxe-Lauemburgo como esposa de Magno I de Saxe-Lauemburgo, com quem teve seis filhos;
 Henrique V de Brunsvique-Luneburgo (10 de novembro de 1489 - 11 de junho de 1568), sua primeira esposa foi Maria de Württemberg, com quem teve oito filhos, e depois foi marido da princesa polonesa, Sofia Jagelão. Teve dez filhos com sua amante, Eva von Trott;
 Francisco de Brunsvique-Volfembutel (c. 1492 - 25 de novembro de 1529), foi bispo de Minden;
 Jorge de Brunsvique-Volfembutel (22 de novembro de 1494 - 4 de dezembro de 1566), arcebispo de Bremen; 
 Érico de Brunsvique-Volfembutel (c. 1500 - 29 de novembro de 1553), comandante da Ordem Teutôncia em Coblentz. Foi morto durante a Guerra dos Camponeses. Não se casou e nem teve filhos.

Ascendência 

Duquesas de Brunsvique-Luneburgo
Mulheres do século XV
Mulheres do século XVI
Casa de Guelfo
Alemães do século XV
Alemães do século XVI
Mulheres da Alemanha medieval
Casa de Grifo